Glenwood ist der Name mehrerer Orte 

in den Vereinigten Staaten:
 Glenwood (Alabama)
 Glenwood (Arkansas)
 Glenwood (Georgia) 
 Glenwood (Hawaii) 
 Glenwood (Illinois)
 Glenwood (Iowa)
 Glenwood (Maine)
 Glenwood (Maryland)
 Glenwood (Michigan)
 Glenwood (Minnesota)
 Glenwood (New Mexico) 
 Glenwood (New York) 
 Glenwood (Utah)
 Glenwood (Washington)
 Glenwood (West Virginia)  
 Glenwood (Town), Town(ship) im St. Croix County, Wisconsin

in Australien:
 Glenwood (New South Wales)

in Kanada:
 Glenwood (Neufundland und Labrador)
 Glenwood (Alberta)
 Glenwood (Manitoba)
 Glenwood (Nova Scotia)

in Südafrika:
 Glenwood (KwaZulu-Natal)

Siehe auch:
 Glenwood Park
 Glenwood Township
 Glenwood City in Wisconsin
 Glenwood Canyon in Colorado
 Glenwood Springs in Colorado
 Glen Wood